Кисуму:

 Кисуму — город в Кении, центр одноимённого округа;
  — округ в Кении;
  — международный аэропорт в городе Кисуму;
  — пригород Найроби;
  — избирательный округ в Кении;
 Центральный Кисуму — избирательный округ в Кении;
  — избирательный округ в Кении;
  — сельский избирательный округ в Кении;
  — кенийский футбольный клуб;
  — регбийный клуб в Кении;
 Музей Кисуму — музей в Кении.